Соната для кларнета и фортепиано ― сочинение в форме сонатно-симфонического цикла, написанное для кларнета в сопровождении фортепиано.

Из-за того, что кларнет стал полноценным инструментом классической музыки лишь во второй половине XVIII века, его репертуар начал расширяться значительно позднее, чем у других духовых инструментов, и первые образцы камерных сочинений для него появились только в эпоху классицизма. Самая ранняя из известных сонат для кларнета (ещё в сопровождении бассо континуо) принадлежит итальянскому композитору Грегорио Скироли и написана в 1770 году, однако затем наступает длительный перерыв, лишь в начале XIX века появляются сонаты Франца Антона Хоффмайстера, Яна Крштитела Ваньхаля, Пауля Струка, эрцгерцога Рудольфа Австрийского.

Новую жизнь в этот жанр вдохнул Карл Мария фон Вебер, чей Большой концертный дуэт, написанный в 1815―1816 годах для Иоганна Симона Хермштедта, получил широкую известность и до сих пор входит в репертуар кларнетистов. В эпоху романтизма жанр сонаты для кларнета и фортепиано, тем не менее, был ещё достаточно редким ― из известных сочинений можно отметить сонаты Франца Данци (1817), Феликса Мендельсона (1824), Иоганна Хартманна (1825). Во второй половине XIX века написаны сонаты Элис Мэри Смит (1870), Луи Теодора Гуви (1880), Эллы Адаевской (1881), Феликса Дрезеке (1887).

Знаковыми произведениями кларнетного репертуара являются две сонаты Иоганнеса Брамса, написанные в 1894 году для известного кларнетиста Рихарда Мюльфельда, а также позднеромантические сонаты Макса Регера (1900, 1909).

XX век обогатил репертуар кларнета множеством сочинений в жанре сонаты ведущих композиторов, среди которых известны:

 Зигфрид Карг-Элерт ― две сонаты для кларнета и фортепиано (1917, 1919)
 Камиль Сен-Санс ― Соната для кларнета и фортепиано, op. 167 (1921)
 Шарль Кёклен ― две сонаты для кларнета и фортепиано (1923)
 Арнольд Бакс ― Соната для кларнета и фортепиано (1934)
 Пауль Хиндемит ― Соната для кларнета и фортепиано (1939)
 Леонард Бернстайн ― Соната для кларнета и фортепиано (1942)
 Марио Кастельнуово-Тедеско ― Соната для кларнета и фортепиано, op. 128 (1945)
 Нино Рота ― Соната для кларнета и фортепиано (1945)
 Богуслав Мартину ― Сонатина для кларнета и фортепиано (1956)
 Франсис Пуленк ― Соната для кларнета и фортепиано (1962)